Hoba steht für:
 Hoba (Oromia), Ort in Oromia, Äthiopien
 Hoba (Tigray), Ort in Tigray (Region), Äthiopien
 Hoba (Indonesien), Ort in Nusa Tenggara Timur, Indonesien
 Hoba (Iran), Ort in as-Sulaimaniyya (Gouvernement), Iran
 Hoba (Meteorit), ein auf der Erde gefundener Meteorit

Hoba ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Hoba (* 1961), deutsche Buch- und Hörspielautorin